No Place to Hide (1956), een film uit 1956
No Place to Hide (1970), een film uit 1970
No Place to Hide (1981), een film uit 1981
No Place to Hide (1993), een film uit 1993
No Place to Hide (ER), een aflevering van ER
No Place to Hide (Lost in Space), een aflevering van Lost in Space
No Place to Hide (Korn), een lied van de band Korn